Maratus — рід павуків родини павуків-стрибунів (Salticidae).

Поширення 
Всі представники роду є ендеміками Австралії, лише один вид Maratus furvus поширений в Китаї.

Опис 
Дрібні павуки, завдовжки 4-5 мм. У забарвлення помітний значний статевий диморфізм. У самців черевце покрите яскравим візерунком. Під час шлюбного танцю самець піднімає червце вертикально, а також сплющує його, щоб візерунок було краще видно.

Спосіб життя 
Ці павуки живуть на землі або на низьких чагарниках.

Види 

 Maratus albus Otto & Hill, 2016
 Maratus amabilis Karsch, 1878
 Maratus anomaliformis (Żabka, 1987)
 Maratus anomalus (Karsch, 1878)
 Maratus aquilus Schubert, 2019
 Maratus aurantius Otto & Hill, 2017
 Maratus australis Otto & Hill, 2016
 Maratus avibus Otto & Hill, 2014
 Maratus azureus Schubert, 2020
 Maratus banyowla Otto & Hill, 2019
 Maratus bitaeniatus (Keyserling, 1882)
 Maratus boranup Otto & Hill, 2018
 Maratus bubo Otto & Hill, 2016
 Maratus caeruleus Waldock, 2013
 Maratus calcitrans Otto & Hill, 2012
 Maratus chlorophthalmus (Simon, 1909)
 Maratus chrysomelas (Simon, 1909)
 Maratus cinereus Otto & Hill, 2017
 Maratus clupeatus Otto & Hill, 2014
 Maratus combustus Schubert, 2019
 Maratus constellatus Schubert, 2020
 Maratus cristatus Otto & Hill, 2017
 Maratus cuspis Otto & Hill, 2019
 Maratus digitatus Otto & Hill, 2012
 Maratus electricus Otto & Hill, 2017
 Maratus elephans Otto & Hill, 2015
 Maratus eliasi Baehr & Whyte, 2016
 Maratus felinus Schubert, 2019
 Maratus fimbriatus Otto & Hill, 2016
 Maratus flavus Otto & Hill, 2018
 Maratus furvus (Song & Chai, 1992)
 Maratus gemmifer Otto & Hill, 2017
 Maratus harrisi Otto & Hill, 2011
 Maratus heteropogon (Simon, 1909)
 Maratus hortorum Waldock, 2014
 Maratus icarus Otto & Hill, 2019
 Maratus inaquosus Schubert, 2020
 Maratus jactatus Otto & Hill, 2015
 Maratus julianneae Baehr & Whyte, 2016
 Maratus karrie Waldock, 2013
 Maratus kiwirrkurra Baehr & Whyte, 2016
 Maratus kochi (Żabka, 1987)
 Maratus laurenae Schubert, 2020
 Maratus lentus Otto & Hill, 2017
 Maratus leo Otto & Hill, 2014
 Maratus licunxini Baehr & Whyte, 2016
 Maratus linnaei Waldock, 2008
 Maratus literatus Otto & Hill, 2014
 Maratus lobatus Otto & Hill, 2016
 Maratus madelineae Waldock, 2014
 Maratus maritimus Otto & Hill, 2014
 Maratus melindae Waldock, 2013
 Maratus michaelorum Baehr & Whyte, 2016
 Maratus michaelseni (Simon, 1909)
 Maratus montanus Otto & Hill, 2014
 Maratus mungaich Waldock, 1995
 Maratus nemo Schubert, 2021
 Maratus neptunus Otto & Hill, 2017
 Maratus nigriceps (Keyserling, 1882)
 Maratus nigromaculatus (Keyserling, 1883)
 Maratus nimbus Otto & Hill, 2017
 Maratus noggerup Schubert, 2020
 Maratus obscurior (Simon, 1909)
 Maratus occasus Schubert, 2019
 Maratus ottoi Baehr & Whyte, 2016
 Maratus pardus Otto & Hill, 2014
 Maratus pavonis (Dunn, 1947)
 Maratus personatus Otto & Hill, 2015
 Maratus piliger (Keyserling, 1882)
 Maratus pilosus (Keyserling, 1882)
 Maratus plumosus Otto & Hill, 2013
 Maratus proszynskii Waldock, 2015
 Maratus purcellae Otto & Hill, 2013
 Maratus rainbowi (Roewer, 1951)
 Maratus robinsoni Otto & Hill, 2012
 Maratus sagittus Schubert & Whyte, 2019
 Maratus sapphirus Otto & Hill, 2017
 Maratus sarahae Waldock, 2013
 Maratus sceletus Otto & Hill, 2015
 Maratus speciosus (O. Pickard-Cambridge, 1874)
 Maratus speculifer (Simon, 1909)
 Maratus spicatus Otto & Hill, 2012
 Maratus suae Schubert, 2020
 Maratus sylvestris Otto & Hill, 2019
 Maratus tasmanicus Otto & Hill, 2013
 Maratus tessellatus Otto & Hill, 2016
 Maratus tiddalik Otto & Hill, 2020
 Maratus tortus Otto & Hill, 2018
 Maratus trigonus Otto & Hill, 2017
 Maratus unicup Otto & Hill, 2018
 Maratus velutinus Otto & Hill, 2012
 Maratus vespa Otto & Hill, 2016
 Maratus vespertilio (Simon, 1901)
 Maratus vittatus (Keyserling, 1881)
 Maratus volans (O. Pickard-Cambridge, 1874)
 Maratus volpei Schubert, 2020
 Maratus vultus Otto & Hill, 2016
 Maratus watagansi Otto & Hill, 2013

Примітки

Посилання 
 Fascinating courtship/mating video of peacock spider, Maratus splendens  from the journal Science
 Maratus OZCAM occurrence data 
 Maratus GBIF occurrence data 

Павуки-скакуни
Роди павукоподібних